Tscherjomuschki (von russisch tscherjomucha für Gewöhnliche Traubenkirsche) ist der Name mehrerer Orte in Russland:
 Tscherjomuschki (Moskau), Stadtteil von Moskau
 Tscherjomuschki (Chakassien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Chakassien
 Tscherjomuschki (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Tscherjomuschki (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Tscherjomuschki (Kursk), Dorf in der Oblast Kursk
 Tscherjomuschki (Udmurtien), Dorf in der Republik Udmurtien
 Tscherjomuschki (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk

Siehe auch: 
 ukrainische Entsprechung Tscheremuschky ()
 Moskau, Tscherjomuschki (Operette)